Терри Антонис (; род. 26 ноября 1993, Банкстаун, Новый Южный Уэльс) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс». Выступал за сборную Австралии.

Карьера

Молодёжная 
Антонис родился в пригороде Сиднея Банкстауне. Грек по происхождению. Впервые обратил на себя внимание прессы выиграв шоу футбольных талантов на седьмом канале. Терри выиграл поездку в Мадрид и участие в записи тренировочного DVD с Девидом Бекхэмом. Также заключил спонсорский контракт с «Adidas» благодаря своим исключительным способностям чеканки мяча. Он также рассматривался как преемник Тима Кэхилла и Бретта Холмана.

Антонис подписал свой первый контракт в 14 лет с «Эвертоном», но контракт был расторгнут после того как ФФА использовала правило ФИФА запрещающее переходы в заграничные клубы игроков до 18 лет.

«Сидней» 
В 2010 года подписал контракт с клубом «Сидней», а в феврале 2012 года Терри продлил контракт на три года. В апреле 2012 года находился на просмотре в клубе Бундеслиги «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, рассматривался как потенциальная замена Марко Ройса. 22 июня дебютировал за клуб в товарищеском матче против «Макартур Рэмс». Первую официальную игру провёл 11 сентября 2010 года против «Веллингтон Феникс», а первый гол забил в ворота клуба «Аделаида Юнайтед» 16 февраля 2013 года.

По окончании сезона 2012/13, Антонис был приглашён на просмотр в нидерландский клуб «Утрехт», также «Сидней» принял предложение от клуба Серии A «Пармы». В апреле 2013 года было объявлено о том, что Терри подписал четырёхлетний контракт с «Пармой», но в июле 2013 года расторг свой контракт и вернулся в «Сидней».

ПАОК 
В августе 2015 года был куплен клубом Суперлиги Греции «ПАОК» за 500 000 долларов. СМИ также сообщили что Терри будет отправлен в аренду в клуб «Верия», который недавно возглавил Георгиос Георгиадис, однако трансфер так и не произошёл. Дебютировал в чемпионате 21 февраля 2016 года в матче против «Панатинаикоса», выйдя на замену на 84 минуте.

В сборной 
Дебютировал в составе сборной в матче против сборной Гонконга 3 декабря 2012 года, выйдя на замену Бретту Эмертону на 92-й минуте.

Был вызван в состав сборной для участия в Кубке Азии 2015, однако на поле так и не появился.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Азии по футболу: 2010
 Победитель Эй-лиги: 2017/18
 Обладатель Кубка Южной Кореи: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба Сидней

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»